Prague er det engelske navn for Prag, Tjekkiets hovedstad. Derudover er det også:
 Prague (Oklahoma) – By i Oklahoma, USA
 Prague (Nebraska) – By i Nebraska, USA